Le mot fallax est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un adjectif latin signifiant « trompeur, perfide ».

En taxonomie, le mot fallax est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, voir la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique